Абу́ Усма́н Амр ибн Бахр аль-Кинани́ аль-Басри́ (), более известный как  аль-Джа́хиз (; —) — арабский писатель, богослов, основоположник арабской литературной критики. Наиболее значительны его сатирические произведения: «Книга о скупых» (сборник анекдотов) и «Послание о квадратности и округлости» (обличения, речения и новеллы, высмеивающие различные облики тупоумия и догматичности учёного, не желающего знать ничего нового).

В честь Аль-Джахиза назван кратер на планете Меркурий.

Ссылки 
 
 ДЖА́ХИЗ  // Краткая литературная энциклопедия.